Винтер, Уильям:
  (1913—2004) — британский военнослужащий в Медицинском корпусе Королевской армии (RAMC), получивший медаль за выдающиеся заслуги во время службы в Бирме во время Второй мировой войны.
  (род. 1972) — американский исследователь сна, невролог, автор и авторитет в области сна и спортивных результатов.
  (род. 1943) — футболист университета Маршалла.
  (род. 1923) — американский политик, 58-й губернатор штата Миссисипи.